Station Garth (Mid Glamorgan), een spoorwegstation van National Rail in Bridgend in Wales
 Station Garth (Powys), een spoorwegstation van National Rail in Powys in Wales